Samu László (1914–1998) politikus, nemzetgyűlési képviselő 
 Samu László (1944–2021) kürtművész, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar intendánsa (1993–1998)
 Samu László (?–) polgármester